Cotito - deusa com também a variante de nome Cótis

Reis da Trácia

Reino Odrísio 
 Cótis I, 383-

 Cótis I (sapeanos), 57-

Desambiguação